Фермата на животните може да се отнася за:

 Фермата на животните - роман от 1945 година
 Фермата на животните - филм от 1954 година
 Фермата на животните - филм от 1999 година